Седьмая авеню () — название улиц и станций США:

 Улицы
 Седьмая авеню — улица в районе Вест-Сайд боро Манхэттен.

 Станции
 Седьмая авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на двух его линиях — Куинс-бульвара и Шестой авеню.
 Седьмая авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Brighton Line.
 Седьмая авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Culver Line.